Baker (englisch für „Bäcker“) bezeichnet:

 einen Familiennamen, siehe Baker (Familienname)
 (2549) Baker, Asteroid des Hauptgürtels
 Baker Mayfield (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler
 Baker McKenzie, eine US-amerikanische Wirtschaftskanzlei
 Baker Aviation, eine amerikanische Fluggesellschaft
 den Buchstaben B auf verschiedenen Buchstabiertafeln

Geographische Objekte:
 Baker Creek, kanadischer Fluss in den Nordwest-Territorien
 Baker Island, deutsch Bakerinsel, eine kleine Insel im Pazifik

 Baker Knoll, Hügel auf Montagu Island, Südliche Sandwichinseln im Südatlantik
 Río Baker einen Fluss durch die chilenische Stadt Cochrane

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baker (Alaska), im Yukon-Koyukuk
 Baker (Searcy County, Arkansas)
 Baker (Lafayette County, Arkansas)
 Baker (Sharp County, Arkansas)
 Baker (Bay County, Florida)
 Baker (Okaloosa County, Florida)
 Baker (Idaho), im Lemhi County
 Baker (Illinois), im LaSalle County
 Baker (Indiana), im Sullivan County
 Baker (Kalifornien), im San Bernardino County
 Baker (Kansas), im Brown County
 Baker (Kentucky), im Jackson County
 Baker (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Baker (Maryland), im Queen Anne’s County
 Baker (Cass County, Minnesota)
 Baker (Clay County, Minnesota)
 Baker (Mississippi), im Union County
 Baker (Missouri), im Stoddard County
 Baker (Montana), im Fallon County
 Baker (Nebraska), im Boyd County – nicht mehr existent
 Baker (Nevada), im White Pine County
 Baker (New York), im Livingston County
 Baker (North Dakota), im Benson County
 Baker (Ohio), im Darke County
 Baker (Oklahoma), im Texas County
 Baker (Pennsylvania), im Chester County
 Baker (Cottle County, Texas)
 Baker (Floyd County, Texas)
 Baker (Parker County, Texas)
 Baker (Utah), im Salt Lake County
 Baker (Washington), im Clark County
 Baker (West Virginia), im Hardy County
 Baker Acres, im Hillsborough County, Florida
 Baker Branch, im Johnson County, Kentucky
 Baker Bridge, im Middlesex County, Massachusetts
 Baker Camp, im Knott County, Kentucky
 Baker City, im Baker County, Oregon
 Baker Corners, im Herkimer County, New York
 Baker Estates, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Baker Ford, im Fulton County, Arkansas
 Baker Hills, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Baker Hollow, im Searcy County, Arkansas
 Baker Homes, im Appling County, Georgia
 Baker Park, im Kanawha County, West Virginia
 Baker Place, im Lancaster County, South Carolina
 Baker Ridge (Georgia), im Cobb County
 Baker Ridge (West Virginia), im Monongalia County
 Baker Settlement, im Holmes County, Florida
 Baker Springs, im Howard County, Arkansas
 Baker Station, im Washington County, Pennsylvania
 Baker Village, im Muscogee County, Georgia

Fließgewässer:
 Baker and Green Drain, Fließgewässer im Monroe County, Michigan
 Baker and May Drain, Fließgewässer im Lenawee County, Michigan
 Baker Arroyo, Fließgewässer im San Juan County, New Mexico
 Baker Bayou, Fließgewässer im Bay County, Florida
 Baker Branch Saint John River, Fließgewässer im Somerset County, Maine
 Baker Den Creek, Fließgewässer im Randolph County, Arkansas
 Baker Flat Creek, Fließgewässer im Shasta County, Kalifornien
 Baker Forty Creek, Fließgewässer im Mendocino County, Kalifornien
 Baker Mill Branch, Fließgewässer im Sussex County, Delaware
 Baker Mountain Brook, Fließgewässer im Piscataquis County, Maine

Sonstiges:
 Baker Motor Vehicle Company, US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos um die Jahrhundertwende von 1899 bis 1914
 Baker, Rauch & Lang Company, US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos ab 1915
 Baker (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke
 Baker-Bell Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Baker Street, eine Straße im Stadtteil Marylebone im Londoner Bezirk City of Westminster
 Baker-Campbell-Hausdorff-Formel, Gleichung, die ein Vertauschungsgesetz für bestimmte lineare Operatoren angibt
 Baker’s Keyboard Lounge, Nachtclub in Detroit
 Baker Reservoir, See im Madison County, New York
 Baker Dome Well, Mine im San Juan County, New Mexico
 Baker Drift Mine, Mine im Shelby County, Alabama
 Baker Gulch, Mine im San Miguel County, New Mexico
 Baker Hill Mines, Mine im Cherokee County, Alabama
 Baker Hollow Prospect, Mine im Hickman County, Tennessee
 Baker Mountain Mine, Mine im Prince Edward County, Virginia
 Baker Numbers Three-five Mine, Mine im Natrona County, Wyoming
 Baker Pit, Mine im Broomfield County, Colorado
 Baker Beach State Park, Park im San Francisco County, Kalifornien
 Baker Creek State Park, Park im McCormick County, South Carolina
 Baker Historic District, Park im Denver County, Colorado
 Baker House Historical Marker, Park im Wayne County, Michigan
 Baker Meadow Reservation, Park im Essex County, Massachusetts
 Baker-Nunn-Kamera, sehr lichtstarke Satellitenkamera mit Spiegel-Linsen-Optik
 Baker Rifle, Gewehr aus der Zeit der Napoleonischen Kriege
 Fort Baker, ehemaliger Militärposten in Kalifornien
 Baker, zweiter US-amerikanischer Kernwaffentest im Rahmen der Operation Crossroads

im NRHP gelistete Objekte:
 Baker (Indianapolis), in Indianapolis, Indiana (ID-Nr. 83000055)
 Baker "A" Archeological Site (34SQ269), in Short, Oklahoma (ID-Nr. 90000125)
 Baker and Hamilton, in San Francisco, Kalifornien (ID-Nr. 05000001)
 Baker and Lovering Store, in Joliet, Montana (ID-Nr. 86000885)
 Baker Bridge, in Newburg, Pennsylvania (ID-Nr. 90000411)
 Baker Building, in Dover, New Jersey (ID-Nr. 81000396)
 Baker Bungalow, in Spearfish, South Dakota (ID-Nr. 96001231)
 Baker Congregational Church, in Boston, Massachusetts (ID-Nr. 98001381)
 Baker Highway Maintenance Station, in Strawberry, Kalifornien (ID-Nr. 04000928)
 Baker Historic District, in Baker, Oregon (ID-Nr. 78002277)
 Baker Island Light Station, in Islesford, Maine (ID-Nr. 88000046)
 Baker Mansion, in Altoona, Pennsylvania (ID-Nr. 75001619)
 Baker Motor Vehicle Company Building, in Cleveland, Ohio (ID-Nr. 07000071)
 Baker Mound, in Aberdeen, Mississippi (ID-Nr. 80002291)
 Baker Municipal Natatorium, in Baker, Oregon (ID-Nr. 77001097)
 Baker Octagon Barn, in Richfield Springs, New York (ID-Nr. 84002887)
 Baker Presbyterian Church, in Baker, Louisiana (ID-Nr. 90000346)
 Baker Ranger Station, in Baker, NV (ID-Nr. 95001224)
 Baker River Bridge, in Concrete, Washington (ID-Nr. 76001906)
 Baker Sanatorium, in Lumberton, North Carolina (ID-Nr. 98001240)
 Baker Site (15MU12), in Skilesville, Kentucky (ID-Nr. 86000654)
 Baker Vineyard and Wine Cellar (Boundary Increase), in Augusta, Kentucky (ID-Nr. 07000679)
 Baker Vinyard and Wine Cellar, in Augusta, Kentucky (ID-Nr. 74000855)
 Baker Woodframe Elevator, in Baker, Oklahoma (ID-Nr. 83002130)
 Baker Woodframe Grain Elevator, in Baker, Oklahoma (ID-Nr. 83002131)
 Baker-Brearley House, in Lawrenceville, New Jersey (ID-Nr. 79001499)
 Baker-Carmichael House, in Granbury, Texas (ID-Nr. 05001401)
 Baker-Dauderstadt Farm, in Warren, New Jersey (ID-Nr. 08001109)
 Baker-Devotie-Hollingsworth Block, in Des Moines, Iowa (ID-Nr. 78001256)
 Baker-Hawkins House, in Louisville, Kentucky (ID-Nr. 80001593)
 Baker-Merrill House, in Easton, New York (ID-Nr. 06000650)
 Baker's Bottom Historic District, in Newell, West Virginia (ID-Nr. 01001358)
 Baker's Fort, in Newell, West Virginia (ID-Nr. 05001547)
 Baker's Fort Massacre Site, in Newell, West Virginia (ID-Nr. 03000336)
 Baker's Island Light Station, in Salem, Massachusetts (ID-Nr. 76000289)
 Baker-Strickler House, in Gordonsville, Virginia (ID-Nr. 09000046)
 Baker-Vawter Building, in Kansas City, Missouri (ID-Nr. 00000432)

Siehe auch:
 Baker Corner
 Baker County
 Baker County Courthouse
 Baker Crossroads
 Baker Heights
 Baker Hill
 Baker Island
 Baker Lake (Begriffsklärung)
 Baker-Nunatak
 Baker Point
 Baker River
 Baker Rocks
 Baker Township
 Baker’s Circle
 Barker
 Backer
 Bäcker (Begriffsklärung)
 Bakker
 Beker
 Bakers
 Bakerian Lecture
 William O. Baker Award for Initiatives in Research